Мару́син — русская фамилия.

Известные носители:
 Марусин, Мирослав Стефан (1924—2009) — архиепископ Украинской Грекокатолической Церкви, секретарь Конгрегации Восточных Церквей (1982—2001).
 Марусин, Олег Александрович (род. 1981) — российский марафонец.
 Марусин, Сергей Викторович (род. 1958) — советский и украинский футболист, тренер.
 Марусин, Юрий Михайлович (1945—2022) — советский и российский оперный певец (тенор).